S&M Airlines — второй альбом американской панк-рок-группы NOFX. Выпущен 5 сентября 1989 года на Epitaph Records.

Об альбоме 
Все композиции написаны Fat Mike, кроме «Go Your Own Way» (песня Fleetwood Mac), композиции «Day to Daze», «Professional Crastination», «Drug Free America» и «Life O’Riley» написаны Fat Mike и Эриком Мелвином.

Список композиций 
 «Day to Daze» — 1:54
 «Five Feet Under» — 2:42
 «Professional Crastination» — 2:43
 «Mean People Suck» — 2:02
 «Vanilla Sex» — 2:31
 «S&M Airlines» — 4:40
 «Drug Free America» — 3:37
 «Life O’Riley» — 1:55
 «You Drink, You Drive, You Spill» — 2:18
 «Scream for Change» — 2:52
 «Jaundiced Eye» — 3:48
 «Go Your Own Way» — 2:18

Участники записи 
 Майк Беркетт (Michael Burkett, «Fat Mike») — вокал, бас
 Эрик Мелвин (Eric Melvin) — гитара
 Эрик Сандин (Erik Sandin) — ударные
 Стив Кидвиллер (Steve Kidwiller) — гитара
 Алисон Браун (Alison Braun) — фотограф
 Доннел Камерон (Donnell Cameron) — звук, кавер-дизайн
 Грег Граффин (Greg Graffin) — бэк-вокал
 Брэд Гуревич (Brett Gurewitz) — бэк-вокал, звук
 Legendary Starbolt — продюсер
 Edward Repka — арт
 Starbolt — продюсер
 Steve — бэк-вокал

Альбомы 1989 года
Альбомы панк-рока
Альбомы Epitaph Records
Альбомы NOFX